Heterochordeuma är ett släkte av mångfotingar. Heterochordeuma ingår i familjen Heterochordeumatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Heterochordeuma